

События 
 Основана Бодлианская библиотека Оксфордского университета.
 Издатель Робертс, связанный с группой Шекспира, зарегистрировал в реестре Палаты книготорговцев, где регистрировались все предполагавшиеся к изданию книги, «Книгу, называющуюся Месть Гамлета, принца датского, в том виде, в каком она недавно исполнялась слугами лорда-камергера».

Книги 

 Опубликована эпическая поэма испанского священника, путешественника и поэта Мартина дель Барко Сентенеры — «Аргентина и покорение Рио-де-ла-Платы».
 «Город Солнца» — философское произведение Томмазо Кампанеллы, «поэтический диалог», одна из классических утопий и наиболее известное сочинение автора.
 Томас Кэмпион издал работу «Наблюдения над искусством английской поэзии».
 Первый поэтический сборник Джамбаттиста Марино «Le Rime».
 Поэма Фрэнсиса Бомонта «Гермафродит и Салмакида».
 Трактат Лукреции Маринелла «La vita di Maria vergine imperatrice dell’universo. Descritta in prosa e in ottava rima».
 Улиссе Альдрованди издал зоологический труд «De animalibus insectis libri septem, cum singulorum iconibus ad viuum expressis».

Пьесы 
 «Бич сатирика» («Satiromastix», 1602) Томаса Деккера.
 «Поэтастер» («Poetaster») Бена Джонсона.
 Впервые опубликована пьеса Шекспира «Виндзорские насмешницы».
 Вторая часть пьесы Джона Марстона «Антонио и Меллиды» (под заглавием «Мщение Антонио», 1602).

Родились 
 31 января — Адам Бийо, французский поэт.
 5 февраля — Франциск Ван Ден Энден, иезуит, неолатинский поэт.
 29 марта — Джон Лайтфут, английский богослов, автор трудов по гебраистике.
 2 апреля — Мария Агредская, испанская монахиня, духовная писательница.
 2 мая — Афанасий Кирхер, немецкий учёный, автор многочисленных трактатов по самым разнообразным предметам (физика, естественные науки, лингвистика, антикварианизм, теология, математика).
 11 мая — Уильям Лилли, английский астролог, писатель.
 Жан де Берньер-Лувиньи, французский мистик, автор ряда духовных сочинений.
 Клод де Л’Этуаль, французский драматург и поэт. Один из основателей и член Французской академии.
 Хуан Перес де Монтальбан, испанский священник, драматург, поэт и прозаик.
 Дадли Норт, 4-й барон Норт, английский писатель, поэт.
 Оуэн Фелтем, английский писатель, эссеист, поэт.

Умерли 
 3 февраля — Пауль Шад, германский писатель-гуманист, поэт, переводчик.
 12 августа — Абу-ль-Фадль Аллами, автор «Акбар-наме», переводчик Библии на фарси.
 29 августа — Себастьян Фабиан Клёнович, польский писатель.
 14 сентября — Жан Пассера, французский политический поэт-сатирик.
 25 сентября — Каспар Пейцер, немецкий учёный, писатель.
 1 октября — Йонас Бреткунас, один из основоположников литовской словесности, автор-составитель религиозных текстов, переводчик Библии на литовский язык.
 30 октября — Жан-Жак Буассар, французский неолатинский поэт и прозаик.
 Гукас Кегеци — армянский поэт.
 Ян Ласицкий, польский историк, богослов, религиозный писатель-полемист.
 Мартин дель Барко Сентенера, испанский поэт.
 Ли Чжи, китайский философ, историк, писатель и литературный критик.

Все хронологические списки